Strütbach ist der Name folgender Gewässer im Ostalbkreis in Baden-Württemberg:
 Strütbach (Ahlbach), linker Oberlauf des Ahlbachs in Buch, Gemeinde Rainau
 Strütbach (Hirschbach), rechter Zufluss vom Hirschbach (Röhlinger Sechta) (zur Röhlinger Sechta) bei Neunstadt, Stadt Ellwangen (Jagst)
 Strütbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst bei der Faulenmühle von Westhausen (Württemberg)
 Strütbach, rechter Oberlauf vom Reichenbach (Lauter, Donzdorf) (zur Lauter (Fils)) bis Stollenhäusle, Stadtteil Rechberg (Schwäbisch Gmünd)

Siehe auch:
 Strutbach
 Strutgraben
 Strüth (Begriffsklärung)